Кайро́ли () может означать:
 Бенедетто Кайроли (1825—1889) — итальянский политик и государственный деятель.
 Кайроли — станция Миланского метрополитена.